Crush kan avse:

 Crush (låt av Jennifer Paige) – en musiksingel från 1998 av Jennifer Paige
 Crush (Amerie-låt) – en radiosingel från 2007 av den amerikanska R&B-sångerskan Amerie
 Crush (musikalbum av Bon Jovi) – ett musikalbum från 2000 av den amerikanska popgruppen Bon Jovi
 Crush (musikalbum av OMD) – ett musikalbum från 1985 av den brittiska syntpopgruppen Orchestral Manoeuvres in the Dark
 Crush (Buffyavsnitt) –  avsnitt i tv-serien Buffy och vampyrernas femte säsong, se Buffy och vampyrerna (säsong 5)
 Crush (film, 2013) – en amerikansk film från 2013